Cordel – antica unità di misura spagnola
 Letteratura di cordel – tipo di poema popolare
 Oskar Cordel – scacchista tedesco

Pagine correlate 
 Cordell